Сони

Персоналии 
 Сони (1601—1667) — маньчжурский сановник.
 Сони, Каран (род. 1989) — американский актёр индийского происхождения.
 Сони, Кевин (род. 1998) — камерунский футболист, полузащитник французского клуба «Бордо».
 Сони, Ребекка (род. 1987) — американская пловчиха, трёхкратная олимпийская чемпионка.

Прочее 
 Sony — японская корпорация.
 Сонни и Шер — американский поп-рок-дуэт.
 Сони — люди, которые любят спать.

См. также 
 Сонни
 Соня